Rangpur kan syfta på:

 Rangpur (bär)

Geografi

Bangladesh 

 Rangpur Division, provins, 
 Rangpur (distrikt), distrikt, Rangpur Division, 
 Rangpur Sadar – ett underdistrikt 
 Rangpur, Bangladesh, provinshuvudstad, Rangpur Division, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar